Михаи́л Дми́триевич Сиро́та (; 17 июля 1956 — 25 августа 2008) — украинский политик, депутат Верховной Рады, лидер Трудовой партии Украины, один из авторов текста действующей украинской Конституции. Погиб в автокатастрофе 25 августа 2008 года.

Образование 
В 1980 году окончил Черкасский инженерно-технологический институт (ныне — университет) по специальности «Промышленное и гражданское строительство». -. , доцент, почётный магистр права.

Автор более 30 научных работ, монографий, научных пособий.

Владел польским языком.

Трудовая деятельность 
Родился в Черкассах в семье работников сферы образования.

1976—1979 гг. — старший техник научно-исследовательского сектора Черкасского филиала Киевского инженерно-строительного института (КИСИ).

1979—1980 гг. — инженер Черкасского филиала КИСИ.

1982—1985 гг. — аспирант КИСИ.

1986—1994 гг. — ассистент кафедры общетехнических дисциплин, доцент кафедры прикладной механики, декан факультета по подготовке иностранных граждан, проректор по учебной работе Черкасского инженерно-технологического института.

1994—1998 и 1998—2002 гг. — народный депутат Украины II—III созывов. В Верховной Раде II созыва возглавлял депутатские группы «Центр» и «Конституционный центр», фракцию Трудовой партии Украины. Был руководителем парламентской комиссии по доработке проекта Конституции Украины.

На момент избрания в 1998 году в парламент III созыва был членом Народно-демократической партии Украины. В 1999-м организовал с группой единомышленников и возглавил Трудовую партию Украины. В 2004 переизбран на должность главы ТПУ.

С ноября 2007 года — народный депутат Украины VI созыва, первый заместитель главы Комитета ВР по вопросам правовой политики. Член фракции Блока Литвина. Лидер блока — Владимир Литвин, экс-глава Администрации Президента Украины Леонида Кучмы, бывший председатель Верховной Рады.

Михаил Дмитриевич считал, что проблема украинского общества в социальной психологии. Когда нет объединяющей идеи, невозможно сгруппироваться и идти в одном направлении. Идея коммунизма в Украине не реализовалась и погасла, а национальная идея, которая в 1991 году, благодаря Народному Руху Украины и имела серьёзные перспективы, после его раскола почти разрушилась. Идея христианской демократии, которая существует во многих европейских странах также не смогла стать главенствующей из-за существования нескольких враждующих конфессий. Либеральные же идеи не были восприняты украинской ментальностью. Получилось так, говорил Сирота, что те объединяющие идеи, которые успешно реализовались в Европе, в Украине либо были дискредитированы, либо не могли работать.

Смерть 
Погиб в результате ДТП 25 августа 2008 года на автотрассе Киев-Одесса, примерно в 80 км от столицы. По данным ГАИ, произошло лобовое столкновение автомобиля «Toyota Camry», в котором ехали народный депутат и его супруга, с автомобилем «Daewoo Lanos» под управлением жителя одного из сёл (1984 г. р.). Оба водителя погибли на месте происшествия.

Семья 
Жена Ирина Сирота (1955 г. р.) — по образованию экономист. Супруги воспитали сына Дмитрия (1979 г. р.).

Награды 
Кавалер Ордена Свободы (28 июня 2021, посмертно), ордена «За заслуги» III (11 декабря 1996), II (август 1999), I степеней (июнь 2008), ордена Святого Владимира II степени (август 1998).

В 1997 году в рамках общенационального конкурса «Человек года» М.Сирота был признан парламентарием года.

Хобби 
Политик увлекался философией, историей, шахматами, рыбалкой.

Примечания

Ссылки 
 Досье на сайте Liga.net
 Крёстный отец Конституции
 Михаил Сирота: «Мой водительский стаж превышает 500 тысяч километров… Я уже раз двенадцать объехал экватор. Но до сих пор к машине отношусь как к живому существу»

Похороненные на Байковом кладбище
Погибшие в автомобильных катастрофах
Полные кавалеры украинского ордена «За заслуги»
Народные депутаты Верховной рады Украины II созыва
Народные депутаты Верховной рады Украины III созыва
Народные депутаты Верховной рады Украины VI созыва
Члены Народно-демократической партии (Украина)